Витигудино:

 Витигудино — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Витигудино — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.